— японский эсминец типа «Кагэро». В военно-исторической литературе распространено название Уракадзе Одиннадцатый по счёту из 19 эсминцев типа «Кагэро», построенных в 1937—1941 годах на японских верфях для Императорского Флота Японии в рамках  (Maru San Keikaku).

Предыстория 
Эскадренные миноносцы типа «Кагеро» были внешне практически идентичны эсминцам типа «Асасио», но с улучшениями, сделанными японскими конструкторами. Они были разработаны, чтобы сопровождать японские главные силы и отражать нападения ВМС США в дневное и ночное время по мере продвижения через Тихий океан, в соответствии с японскими военно-морскими стратегическими прогнозами. Несмотря на то что эсминцы типа «Кагеро» относились к одним из самых мощных кораблей своего класса в мире в момент их завершения, только один из 19 построенных выжил во время войны на Тихом океане.

История 
Заложен в 1939 году на верфи Uraga Dock, Йокосука. Спущен 10 апреля 1940 года, вошёл в строй 15 декабря 1940 года.

Сопровождал соединение, атаковавшее Пёрл-Харбор. Активно принимал участие в сражении у Соломоновых островов. 26 октября 1942 года, под командой капитана 2-го ранга Дзюити Ивагами, в составе 10-го дивизиона эсминцев входил в Передовой отряд Ударного авианосного соединения (командующий адмирал — Тюити Нагумо) в бою у островов у Санта-Крус. После боя сопровождал на базу на острове Трук повреждённый тяжелый крейсер «Тикума».

Участвовал в сражениях за Филиппины в 1944 году. 9 июня 1944 года «Уракадзэ», недалеко от Тави-Тави спас 126 выживших членов экипажа эсминца «Таникадзэ» во главе с командиром коммандер-лейтенантом Икедой, который был потоплен подводной лодки . Во время Битвы на Филиппинском море «Уракадзэ» помогал спасать моряков авианосца «Сёкаку», который был потоплен подводной лодкой USS Cavalla.

21 ноября 1944 года «Уракадзэ» был торпедирован американской подводной лодкой  и затонул со всем экипажем в 65 милях (105 км) к северо-северо-западу от Цзилуна (Тайвань) в точке . Удалён из списков флота 10 января 1945 года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Watts, A. J. Japanese Warships of World War II, Ian Allen, London, 1967.

Ссылки 
 Боевой путь эсминца Urakaze